Eduardo Acevedo peut faire référence à :
  (1815-1863), homme politique uruguayen ;
 Eduardo Acevedo Díaz (1851-1921), écrivain uruguayen ;
  (1857-1948), homme politique uruguayen ;
  (1893-1967), homme politique uruguayen ;
 Eduardo Mario Acevedo (1959-), joueur et entraîneur de football uruguayen ;
 Eduardo Acevedo Pineda (1964-), footballeur guatémaltèque ;
 Edward Acevedo Cruz (parfois orthographié Eduardo Acevedo Cruz) (1985-), footballeur dominicain.